Označení svatá Markéta získalo během dějin více světic:

 sv. Markéta Antiochijská, panna a mučednice (nejznámější a nejvýznamnější)
 sv. Markéta Marie Alacoque
 sv. Markéta Anglická
 sv. Markéta z Cortony
 sv. Markéta Skotská
 sv. Markéta Uherská
 sv. Terezie Markéta Redi

Externí odkazy